Kelurahan Sumbersari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sumbersari (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 112,62), Jawa Timur, 
 Kelurahan Sumbersari (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 113,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar